Schloss Nové Zámky bezeichnet mehrere Schlösser in Tschechien

 Schloss Nové Zámky (Nesovice) bei Nesovice, Okres Vyškov
 Schloss Nové Zámky bei Mladeč, Okres Olomouc
 Schloss Nové Zámky (Dolní Olešnice) bei Dolní Olešnice, Okres Trutnov